Dzieła Tomasza z Akwinu, doktora Kościoła, dominikanina, jednego z najpłodniejszych teologów i filozofów chrześcijaństwa.

Polskie przekłady 
 Byt i istota, przeł. W. Seńko, Kęty 2009.
 Dysputy problemowe o prawdzie, przeł. A. Białek, opr. M. Krąpiec i A. Maryniarczyk, Lublin 1999.
 Dzieła wybrane, przeł. i opr. J. Salij, Poznań 1984 Wydawnictwo „W drodze”. Zbiór zawiera następujące traktaty:
 Streszczenie teologii
 O władzy
 Sprostowanie błędów greckich (Contra errores Graecorum) (data dostępu: 2012-02-12)
 Jak uzasadniać wiarę? (De rationibus fidei)
 O doskonałości życia duchowego
 O formie rozgrzeszenia
 O wieczności świata
 O przepowiadaniu przyszłości
 O substancjach czystych (De substantiis separatis)
 Dzieła Wybrane. Kęty: ANTYK – Marek Derewiecki, 1999,. .

 Komentarz do Ewangelii Jana, przeł. T. Bartoś, Kęty 2002.
 Komentarz do „Hermeneutyki” Arystotelesa, przeł. Andrzej Stefańczyk, Lublin 2013, 
 Komentarz do „Księgi o przyczynach”, przeł. Adam Rosłan, Warszawa, 2010, .
 Kwestia o duszy (Questiones disp. de anima), przeł. Z. Włodek, W. Zega, Kraków 1996, .
 Kwestie dyskutowane o prawdzie, przekł. zbiorowy, t. I-II, Kęty 1998.
 O Królowaniu, tłum. i komentarz Mateusz Matyszkowicz, Kraków 2006 (traktat De regno).
 O wieczności świata. Teksty i studia, opr. A. Pokulniewicz, Warszawa 2003.
 Opatrzność Boża i magia, przeł. Z. Włodek, Warszawa 1994 (Suma filozoficzna, ks. 3, r. 98-113).
 O poznaniu Boga, wyd. łacińsko-polskie, przekł. zbior., Kraków 2005.
 Suma teologiczna, t. I-XXXV, opr. S. Bełch, Londyn 1975.
 Suma teologiczna w skrócie, opr. F. Bednarski OP, t. I-II, Kraków 1997; Warszawa 2000.
 Summa teologii I,75-89 – 
 Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami, innowiercami i błądzącymi, t. 1-3, tłum. Z. Włodek, W. Zega, Poznań 2003-2011.
 Taka jest nasza Wiara, przeł. M. Karas, Sandomierz 2006 (traktat De rationibus Fidei).
 Wykład Listu do Rzymian, przeł. i opr. J. Salij, Poznań 1987.

Wybrane przekłady obce 
 St. Thomas Aquinas, Commentary on St. Paul's Epistle to the Ephesians, ed. by Matthew L. Lamb, Albany 1966.
 St. Thomas Aquinas, Exposition of Aristotle’s Treatise on the Heavens, trans. by R. F. Larcher and P. H. Conway, Columbus 1964.
 St. Thomas Aquinas, Siger of Brabant, St. Bonaventure, On the Eternity of the World, ed. C. Vollert, L. H. Kedzierski, P. M. Byrne, Milwaukee, Wisconsin 1964.
 St. Thomas Aquinas, The Literal Exposition of Job: A Scriptural Commentary concerning Providence, trans. by A. Damico, Atlanta 1989.

Wydania krytyczne 
Wybrane wydania krytyczne:
 Commentum in libros Sententiarum magistri Petri Lombardi, [w:] Sancti Thomae Aquinatis Opera omnia, vol. 6-8, Parma 1856-1858.
 Compendium theologiae ad fratrem Raynaldum, [w:] S. Thomae Aquinatis, Opuscula Theologica, t. 1, Taurini 1954, s. 13-138.
 De aeternitate mundi, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 43, Roma 1976.
 De ente et essentia, ed. L. Baur, Monasterii Westfalorum 1933.
 De iudiciis astrorum, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 43, Roma 1976.
 De mixtione elementorum ad magistrum Philippum de Castro Caeli, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 43, Roma 1976, s. 131-157.
 De operationibus occultis naturae ad quendam militem ultramontanum, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 43, Roma 1976, s. 159-186.
 De principiis naturae ad fratrem Sylvestrum, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 43, Roma 1976, s. 37-47.
 De rationibus Fidei contra Saracenos, Graecos et Armenos ad Cantorem Antiochiae, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 40 B, Roma 1969.
 De regimine principum ad regem Cypri, [w:] S. Thomae Aquinatis, Opuscula Philosophica, ed. R. Spiazzi, Taurini 1954, s. 257-358.
 De substantiis separatis [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 40, Roma 1967-1968, pars D, Roma 1968, s. 1-80.
 De unitate intellectus contra Averroistas, ed. L. W. Keeler, [w:] S. Thomae Aquinatis, Opuscula Philosophica, ed. R. Spiazzi, Taurini 1954, s. 63-90.
 Expositio libri Peryermeneias, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 1, pars 1, Roma 1955.
 Expositio super Iob ad litteram, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 26, Roma 1965.
 Expositio super Isaiam ad litteram, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 28, Roma 1965.
 In duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis expositio (Sententia libri Metaphysicae), ed. R. Cathala i R. Spiazzi, wyd. 1, Taurini 1950.
 In libros Aristotelis De caelo et mundo expositio, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 3, Roma 1886.
 In librum Beati Dionysii De divinis nominibus expositio, ed. C. Pera, P. Caramello, C. Mazzantini, Taurini 1950.
 In octo libros Physicorum Aristotelis expositio, ed. M. Maggiolo, Taurini 1954.
 In psalmos Davidis expositio (Reportatio Reginaldi de Piperno), [w:] Sancti Thomae Aquinatis Opera omnia, t. 14, Parma 1863, s. 148-312.
 Liber contra impugnantes Dei cultum et religionem, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 41, Roma 1970.
 Liber de sortibus ad dominum Iacobum de Tonengo (Recensio vulgata), [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 43, Roma 1976.
 Liber de veritate catholicae Fidei contra errores infidelium seu Summa contra Gentiles, t. 1-3, ed. P. Marc, C. Pera, P. Caramello, Taurini 1961.
 Meteorologicorum expositio, [w:] S. Thomae Aquinatis, In Aristotelis libros De caelo et mundo; De generatione et corruptione, Meteorologicorum expositio, ed. R. Spiazzi, Taurini 1952.
 Quaestio disputata de anima, [w:] Sancti Thomae Aquinatis Quaestiones disputatae, ed. P. Bazzi, M. Calcaterra, T. Centi, E. Odetto, P. Pession, t. II, wyd. 9, Taurini 1953, s. 277-362.
 Quaestio disputata de spiritualibus creaturis, [w:] S. Thomae Aquinatis, Quaestiones disputatae, ed. P. Bazzi, M. Calcaterra, T. Centi, E. Odetto, P. Pession, t. II, wyd. IX, Taurini 1953, s. 363-415.
 Quaestiones disputatae de malo, [w:] S. Thomae Aquinatis, Quaestiones disputatae, ed. P. Bazzi, M. Calcaterra, T. Centi, E. Odetto, P. Pession, t. II, wyd. IX, Taurini 1953.
 Quaestiones disputatae de potentia Dei, [w:] S. Thomae Aquinatis, Quaestiones disputatae, ed. P. Bazzi, M. Calcaterra, T. Centi, E. Odetto, P. Pession, t. II, wyd. IX, Taurini 1953, s. 1-276.
 Quaestiones disputatae de veritate, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 22 (cz. 1-3), Roma 1970-1976.
 Quaestiones disputatae de virtutibus in communi, [w:] S. Thomae Aquinatis Quaestiones disputatae, ed. P. Bazzi, M. Calcaterra, T. Centi, E. Odetto, P. Pession, t. 2, wyd. IX, Taurini 1953.
 Quaestiones quodlibetales, ed. R. Spiazzi, wyd. 9, Torino 1956.
 Responsio de 36 articulis ad lectorem Venetum, [w:] S. Thomae Aquinatis, Opuscula Theologica, t. 1, Taurini 1954, s. 199-208.
 Responsio de 43 articulis ad magistrum Ioannem de Vercellis, [w:] S. Thomae Aquinatis, Opuscula Theologica, t. 1, Taurini 1954, s. 211-218.
 Sentencia De anima, ed. A. Pirotta, Taurini 1959.
 Sentencia De sensu et sensato, ed. A. Pirotta, Taurini 1949.
 Sententia libri Ethicorum (2 vol.), [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 47, Roma 1969.
 Summa theologiae cum Supplemento et commentariis Caietani, [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 4-12, Roma 1888-1906.
 Super Boetium De Trinitate, ed. B. Decker, Lugduni Batavorum 1959.
 Super Epistolam ad Hebraeos lectura, [w:] S. Thomae Aquinatis, Super Epistolas S. Pauli lectura, ed. R. Cai, t. 2, wyd. 8, Taurini 1953, s. 335-506.
 Super Epistolam ad Hebraeos lectura, [w:] S. Thomae Aquinatis, Super Epistolas S. Pauli lectura, ed. R. Cai, t. 2, wyd 8, Taurini 1953, s. 335-506.
 Super Epistolam B. Pauli ad Galatas lectura, [w:] S. Thomae Aquinatis, Super Epistolas S. Pauli lectura, ed. R. Cai, t. 1, wyd. 8, Taurini 1953, s. 563-649.
 Super Epistolam B. Pauli ad Romanos lectura, [w:] S. Thomae Aquinatis, Super Epistolas S. Pauli lectura, ed. R. Cai, t. 1, wyd. 8, Taurini 1953.
 Super Evangelium S. Ioannis lectura, ed. R. Cai, Taurini 1952.
 Super Evangelium S. Matthaei lectura (Reportatio Petri de Andria), [w:] Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 30, Roma 1969.
 Super Evangelium S. Matthaei lectura (Reportatio Petri de Andria), ed. R. Cai, Taurini 1951.
 Super librum De causis expositio, ed. H.-D. Saffrey, Friburgi Helvetiorum 1954.
 Super secundam Epistolam B. Pauli ad Corinthios lectura, Reportatio vulgata, [w:] S. Thomae Aquinatis, Super Epistolas S. Pauli lectura, ed. R. Cai, t. 1, wyd 8, Taurini 1953, s. 437-561.

Przypisy

Bibliografia 
  w:

Zobacz też 
 Dzieła Augustyna z Hippony
 Dzieła Ambrożego z Mediolanu

Linki zewnętrzne 
 Corpus Thomisticum – dzieła wszystkie po łacinie [dostęp: 2012-02-12]
 Tomasz z Akwinu, Streszczenie Teologii i inne polskie przekłady dzieł Tomasza dostępne w Internecie na stronie Instytutu Tomistycznego.
 Dzieła Tomasza z Akwinu w bibliotece Polona

Teologia katolicka
Tomizm
Średniowieczna literatura filozoficzna
Literatura filozoficzna w języku łacińskim
Dzieła poszczególnych filozofów

en:Works by Thomas Aquinas